Гаммонд ( — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Гаммонд (прізвище)

Топоніми

Гаммонд — гора у хребті Перселл, що в горах Колумбія у провінції Британська Колумбія (Канада).

Гаммонд — місто, штат Індіана
 Гаммонд — місто, штат Луїзіана
 Гаммонд — місто, штат Мен
 Гаммонд — місто, штат Міннесота
 Гаммонд — місто, штат Нью-Йорк
 Гаммонд — місто, штат Вісконсин
 Гаммонд — селище, штат Іллінойс
 Гаммонд — селище, штат Нью-Йорк
 Гаммонд — селище, штат Вісконсин